Litouwse Communistische Partij.
Letse Communistische Partij.
Liberaalinen Kansanpuolue, Finse liberale partij.
Landelijke Knokploegen, Nederlandse verzetsorganisatie in de Tweede Wereldoorlog.
Landelijk KoordinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, Nederlandse organisatie.